Sallenbächlein ist ein Gewässername:
 Sallenbächlein (Ellbach), rechter Zufluss des Ellbachs (zum Kocher) südöstlich von Neusaß, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Sallenbächlein (Umpfer), linker Zufluss der Umpfer über einen Mühlkanal vor Unterschüpf, Stadt Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sallenbach